Борзако́вский — фамилия. 

Известные носители:

 Борзаковский, Александр Корнилович (Агапит Борзаковский; 1860—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новоторжский.
 Борзаковский, Владимир Степанович (1834—1914) — российский историк.
 Борзаковский, Иоанн Варфоломеевич (1850—1916) — член IV Государственной думы от Черниговской губернии, священник.
 Борзаковский, Пётр Корнилиевич (1855—?) — российский педагог; директор гимназии в Одессе.
 Борзаковский, Юрий Михайлович (род. 1981) — российский легкоатлет, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира.

См. также 
 Бортаковский

Примечания